Illinois kan syfta på:

 Illinois – en delstat i USA 1818–
 Illinois (musikgrupp) – ett amerikanskt indierockband
 Illinois  (musikalbum) – ett album från 2005 av Sufjan Stevens

Geografi
 Illinois – en delstat i USA 1818–
 Illinoisterritoriet – ett organiserat territorium i USA från 1809 till 1818
 Illinois Country – en region i vad som senare kom att bli Mellanvästra USA
 Illinoisfloden – en biflod till Mississippifloden i delstaten Illinois
  Illinois Confederation – en stam i Nordamerika, se Illiniwek
 Miami-Illinois (språk) – ett språk som talas av Illiniwek

Geologi 
 Illinois (geologi), en istid i Nordamerika

Utbildning
 Illinois State University – ett  universitet i Illinois
 University of Illinois at Urbana-Champaign – det största campuset i University of Illinois-systemet
 Illinois College – ett privat liberalt konstcollege beläget i Jacksonville, Illinois

Se även
  – flera fartyg i USA:s flotta